«Луккезе» — итальянский футбольный клуб из города Лукка, выступающий в Серии С1, третьем по силе дивизионе чемпионата Италии. Основан в 1905 году, реформирован в 2008 году. Домашние матчи проводит на арене «Стадио Порта Элиза», вмещающем 7 400 зрителей. В Серии А «Луккезе» провёл в общей сложности 8 сезонов, которые пришлись на середину XX века. Лучшим достижением клуба в чемпионатах Италии, является 7-е место в сезоне 1936/37.

Известные игроки 
  Луис Оливейра
  Ферруччо Валькареджи
  Джованни Виола
  Эусебио Ди Франческо
  Альдо Оливьери
  Марко Росси
  Роберто Стеллоне
  Иван Франческини
  Пьер Воме
  Иосиф Фабиан

Известные тренеры 
  Джузеппе Виани
  Марчелло Липпи
  Джакомо Нери
  Вирджинио Розетта
  Джулиано Сарти
  Джузеппе Гальдеризи

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Италии
ФК «Луккезе»